Kümmell ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Kümmell (1911–1988), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Gottfried Kümmell (1866–1922), deutscher Professor für Physikalische Chemie
 Hermann Kümmell (1852–1937), deutscher Chirurg, Urologe und Hochschullehrer
 Hermann Adolph Kümmell (1890–1969), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Philipp Kümmell (1809–1888), deutscher Theologe und Abgeordneter 

Siehe auch:
 Kümmel